L'electric blues (o blues elettrico), è un sottogenere della musica blues che racchiude tutti gli stili di blues suonati con strumenti amplificati.

Precursore del genere è stato il texano T-Bone Walker, trasferitosi poi a Los Angeles, che verso al fine degli anni trenta combinò il blues con elementi jazz e R&B. Il genere diventa popolare grazie all'emigrazione degli afroamericani verso le città del nord America e grazie a scambi culturali si diffonde anche nel Regno Unito, dove contribuisce alla nascita dapprima del british blues e poi del blues rock.

Note

Altri progetti